Vídeňská arbitráž může označovat více událostí:
 První vídeňská arbitráž roku 1938, v níž Maďarské království získalo jižní Slovensko
 Druhá vídeňská arbitráž roku 1940, v níž Maďarské království získalo Severní Sedmihradsko

Externí odkazy